Safed Koh kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Spīn Ghar, bergskedja, 
 Silsilah-ye Safēd Kōh, bergskedja, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar